

Musique

Harmonie 

 Basse, en harmonie tonale : note la plus grave d'un accord.
 Basse, dans le domaine de la polyphonie : ligne mélodique contenant les notes les plus graves.
 Basse fondamentale, en harmonie tonale : ligne de basse fictive, constituée par la succession des fondamentales appartenant aux différents accords.
 Basse continue, en musique baroque : partie de basse instrumentale au-dessus ou au-dessous de laquelle sont notés, au moyen d'un chiffrage, les accords à réaliser par un instrument harmonique.
 Basse obstinée ou basse contrainte
Basse chiffrée : ligne de basse munie d'un chiffrage des accords.

Typologie vocale 

 Basse, en ce qui concerne le « chant classique » pratiqué dans la musique occidentale savante : chanteur de sexe masculin ayant la voix la plus grave.

Organologie 

 Basse : instrument le plus grave d'une famille donnée — clarinette basse, flûte basse, etc.
 Basse :  forme musicale de la musique classique
 Guitare basse : instrument le plus grave de la famille des guitares électriques.
 Basse à tessiture étendue (ou basse ERB) : type particulier de guitare basse.
 Basse, en percussion : type de tambour marquant les temps forts de la rythmique, et déterminant le tempo.

Géographie 

 Basse : localité des Pays-Bas, dans la commune de Steenwijkerland.
 Basse : banc de rochers affleurant la surface de la mer.
 Basse : affluent du fleuve La Têt, qui traverse Perpignan.
Basse (prononcer plutôt bâsse avec un A long) : terme très usité en Lorraine dans le massif vosgien pour désigner un vallon boisé et pratiquement pas habité qui est perpendiculaire à la vallée principale. Comme un sommet ou une vallée, une basse porte un nom toponymique que l'on retrouve sur toutes les cartes  IGN  En conséquence, dans cette région de France, il ne faut pas confondre une basse avec l'adjectif Basse- désignant la partie moins montagneuse ou élevée d'une région ou d'une ville.

Patronyme 

 Béatrice Basse (née en 1976), footballeuse française.
 Éliane Basse ou Éliane Basse de Ménorval (1899-1985), paléontologue et géologue française.
 Frédéric Basse (1785-1848), homme politique belge.
 Louis Basse (1768-1851), homme politique français.
 Pierre-Louis Basse (né en 1958), journaliste et écrivain français.

Divers 

 Basses : commune française située dans le département de la Vienne et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Basse & Selve : marque allemande d'un fabricant de moteurs.